Cottens puede referirse a:

 Cottens, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Cottens, comuna suiza del cantón de Vaud.